Ziegenhain, een stad in de Duitse deelstaat Hessen
 Graafschap Ziegenhain, een historisch graafschap in Hessen,Duitsland van 1144 tot 1450
Ziegenhain (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Cikháj (Duits: Ziegenhain), een plaats in Tsjechië